Motion Picture Association
 Master Physician assistant 
 Master of Public Administration
 Microscopische polyangiitis
 Minor physical anomalies, kleine lichamelijke afwijkingen
 Montois Partners Architects
 Music Publishers' Association
 Medroxyprogesteronacetaat

Zie ook
 Pascal (eenheid) voor mPa (millipascal) en MPa (megapascal)
 https://www.napa.nl/physician-assistant/